Сантијагиљо има више значења:

 Сантијагиљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сантијагиљо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сантијагиљо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сантијагиљо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сантијагиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику